

Geografia

Germania 
 Erbach – città del circondario dell'Odenwald (Assia)
 Erbach – città del circondario dell'Alb-Danubio (Baden-Württemberg)
 Erbach – comune del circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)

Altro 
 Erbach – famiglia tedesca del Langraviato d'Assia con sede a Erbach (Odenwald) in Assia
 Christian Erbach (tra il 1568 e il 1573-1635) – musicista tedesco